«Человек в коротких штанишках» — идиоматическое обозначение мальчика (или вообще ребёнка) младшего возраста.

Значения:

 «Человек в коротких штанишках» — повесть лауреата Государственной премии РСФСР Эдуарда Пашнева (1974)
 «Человек в коротких штанишках» — художественный фильм («L'amore più bello», реж. Глауцо Пеллегрини, Италия—Испания, 1957)